Akera är ett släkte av snäckor som beskrevs av Müller 1776. Akera ingår i familjen Akeridae.

Akera är enda släktet i familjen Akeridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sjöharar
Akera